Big Spring, siège du comté de Howard, dans l’État du Texas
 Big Spring, ville fantôme de l'Iowa

Voir aussi 
 Big Springs